Seznam divizij z zaporedno številko 85.

Seznam 
 Pehotne
 85. pehotna divizija (ZDA)
 85. pehotna divizija (Wehrmacht)

Glej tudi